Rysstjärn kan syfta på:
Ryssetjärnet, sjö i Åmåls kommun, 
Ryssetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Ryssetjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (9,8 ha)

Se även
Rysstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn